Oktyabrszkij – város Baskíriában.
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, Baskíria Ufai járásában.
 Oktyabrszkij– település Oroszországban, a Belgorodi terület Belgorodi járásában.
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, az Arhangelszki területen.
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, az Altaji határterületen.
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, az Irkutszki terület Csunai járásában.
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, Mariföld Morki járásában.
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, a Permi határterületen.	
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, a Volgográdi terület Kalacsi járásában. 
 Oktyabrszkij – település Oroszországban, a Volgográdi terület Oktyabrszkiji járásában.

Lásd még: 
 Oktyabrszkij járás
 Oktyabrszkiji járás